Manta – rájaféle
Manta – település Ecuadorban, Manabí tartományban
Manta – település Kolumbiában, Cundinamarca megyében
Manta – település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Manta – Marvel Comics-szereplő